

Anglia
 Edgefield (Norfolk)

USA
 Edgefield (Dél-Karolina)
 Edgefield (Louisiana)
 Edgefield (Ohio)
 Edgefield megye